Het leven van een loser (boekenreeks)
Het leven van een loser (boek), het eerste boek uit de reeks
Het leven van een loser, vette pech, het tweede boek uit de reeks
 Een van de films gebaseerd op de boekenreeks:
 Diary of a Wimpy Kid (filmserie)
 Diary of a Wimpy Kid
 Diary of a Wimpy Kid: Dog Days
 Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules